Viktor Jonsson, född 27 maj 1992 i Härryda, är en svensk före detta ishockeyspelare med Härryda HC som moderklubb. Som junior spelade Jonsson med Borås HC och fick med dem även pröva på spel i Hockeyallsvenskan. Som senior spelade han i Hockeyettan med Olofströms IK och Nybro Vikings IF. Viktor Jonsson beskrevs av sin tränare Andreas Holfelt som "en stor och stabil back som spelar ett enkelt spel".

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1992
Levande personer
Män
Personer från Härryda kommun
Spelare i Borås HC
Spelare i Härryda HC
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Olofströms IK
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare